Koszykówka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 1979 odbyła się w formie dwóch turniejów – męskiego i żeńskiego.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 9–11

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Igrzyska Południowego Pacyfiku 1979
1979
1979 w koszykówce